Гран-при Бразилии 2012 года (официально XXXXI Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2012) — заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2012 года, прошедший в период с 23 по 25 ноября 2012 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Перед Гран-при 
К финальному этапу в чемпионате осталось только два претендента на титул. Лидер очкового зачета Себастьян Феттель опережал своего ближайшего и единственного оставшегося соперника — Фернандо Алонсо — на 13 очков.

Стюарды 
Стюардами Гран-при Бразилии  года стали заместитель президента института FIA Гарри Коннели и выпускница школы стюардов Сильвия Беллот. На роль третьего стюарда Гран-при FIA пригласила многократного победителя суточного марафона «24 часов Ле-Мана» Тома Кристенсена (гонщик привлекался в качестве судьи также на Гран-при Испании 2012 года).

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

Примечания
  — Мальдонадо был перемещен на 10 мест назад (с 6-го на 16-е место) за третье предупреждение в сезоне (предупреждение выдано за пропуск взвешивания после второй сессии квалификации).

Гонка 

На 66-м круге Виталий Петров опередил Шарля Пика из Marussia, уже подписавшего контракт с Caterham на 2013 год, в борьбе за 12-ю позицию. Таким образом Caterham занял десятую строчку в Кубке конструкторов.

{{Ф1-Г1|4|D=-1|2| Марк Уэббер|Red Bull-Renault|P|71|+4,936|V=174,042|S=3|3|12}}

|-
! colspan=12|Источник
|}Круги лидирования'''

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки

Гран-при Бразилии